El término Monterde puede referirse a:

Lugares de España

Provincia de Teruel 
Monterde de Albarracín, municipio.

Provincia de Zaragoza 
Monterde, municipio.